Damien Torfou, né le  à Annecy en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Chamois de Chamonix || Division 1
|| 19 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Chamois de Chamonix || Division 1
|| 28 || 0 || 5 || 5 || 10 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 22 || 3 || 3 || 6 || 10 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| 2006-2007 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 10 || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 
|-
| 2007-2008 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 1 || 4 || 10 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 23 || 0 || 1 || 1 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 2 || 2 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2011-2012 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 4 || 4 || 14 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Thunder de Dunedin || NZIHL
|| 14 || 6 || 8 || 14 || 30 || || || ||  || 
|-
| 2012-2013 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2013-2014 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 0 || 1 || 1 || 6 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 2014-2015 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 25 || 0 || 5 || 5 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus || 26 || 0 || 4 || 4 || 8 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4

Notes et références 

Naissance en septembre 1985
Naissance à Annecy
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Chamonix Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace